«Бунюэль в лабиринте черепах» () — испанский полнометражный анимационный биографический фильм 2018 года, снятый режиссёром Сальвадором Симо по одноимённому графическому роману Фермина Солиса. Фильм посвящён истории съёмок Луисом Бунюэлем документального фильма «Лас-Урдес. Земля без хлеба».

Фильм входил в шортлист от Испании на выдвижение в номинацию премии «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке за 2019 год, однако в итоге на церемонию 2020 года был отобран фильм «Боль и слава».

Сюжет 
1930 год. Премьера сюрреалистического фильма Бунюэля «Золотой век» в Париже вызывает общественный скандал. Режиссёр пытается найти деньги на свой новый проект и возвращается на родину, где встречается со своим приятелем, скульптором-анархистом Рамоном Асином. Асин покупает лотерейный билет и внезапно выигрывает крупную сумму денег. Бунюэль приступает к съёмкам документального фильма о беднейшем регионе страны, Лас-Урдес.

В ролях 
 Хорхе Усон
 Фернандо Рамос
 Луис Энрике де Томаш
 Сирил Коррал
 Пепа Грация
 Рачель Ласкар
 Габриэль Латорре
 Алекс Мартос
 Филипп Новицки
 Виктор Нуньес

История 
Мировая премьера фильма состоялась на фестивале анимационного кино «Animation Is Film Festival» в Лос-Анджелесе 20 октября 2018 года. В кинопрокат в Испании фильм вышел 26 апреля 2019 года. Премьерные показы фильма в России состоялись 10 и 11 сентября в Москве и Санкт-Петербурге, 12 сентября фильм вышел в кинопрокат.

Награды 
 Международный фестиваль анимационных фильмов в Анси: Приз за лучшую оригинальную музыку и особое упоминание жюри
 Фестиваль испанского кино в Малаге: Приз за лучшую музыку
 Международный анимационный фестиваль в Лос-Анджелесе: Специальный приз жюри
 2019 — Премия Европейской киноакадемии — Лучший анимированный фильм

См. также 
 «Бунюэль и стол царя Соломона» () — кинофильм 2001 года испанского режиссёра Карлоса Сауры.

Примечания

Ссылки 
 Информация о фильме на FilmPro 
 Информация о фильме на сайте агентства «Русский Репортаж» 
 Информация о фильме на сайте Малагского кинофестиваля 
 ‘Buñuel en el laberinto de las tortugas’, una historia de amistad sobre un hito de nuestro cine 

Мультфильмы 2018 года
Полнометражные мультфильмы Испании
Полнометражные мультфильмы Германии
Мультфильмы Нидерландов
Экранизации комиксов
Фильмы — лауреаты Премии Европейской киноакадемии
Фильмы Испании 2018 года
Фильмы Германии 2018 года
Фильмы Нидерландов 2018 года
Мультфильмы на испанском языке